Los Rodríguez kan syfta på:

 Los Rodríguez (musikgrupp) – en spansk-argentinsk rockgrupp

Geografi

Mexiko 

 Los Rodríguez, Guanajuato, ort, Uriangato, 
 Los Rodríguez, Veracruz, ort, Ixhuacán de los Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar